Хаукон-Арнар Харальдссон (; родился 10 апреля 2003) — исландский футболист, полузащитник датского клуба «Копенгаген» и сборной Исландии.

Клубная карьера 
Футбольную карьеру Хаукон-Арнар начал в исландском клубе «Акранес». В 2019 году дебютировав в его основном составе в матче Кубка исландской лиги.

В июне 2019 года перешёл в датский клуб «Копенгаген», став игроком молодёжной команды клуба. В мае 2021 года подписал новый контракт до лета 2026 года. 29 июля 2021 года дебютировал в основном составе «Копенгагена» в матче квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против белорусского клуба «Торпедо-БелАЗ». 22 августа 2021 года дебютировал в датской Суперлиге в матче против «Сённерйюска». 31 августа 2021 года забил свой первый гол за клуб в матче против «Вайле».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Исландии до 15, до 16, до 17, до 19 лет и до 21 года.

2 июня 2022 года дебютировал за главную сборную Исландии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Копенгаген»

Футболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Исландии по футболу
Игроки ФК «Акранес»
Игроки ФК «Копенгаген»